Bortolotti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Bortolotti (1911–2005), italienischer Bildhauer
 Amadeus Bortolotti (* 1949), Südtiroler Künstler
 Ettore Bortolotti (1866–1947), italienischer Mathematikhistoriker
 Laura Bortolotti (* 1960), italienische Schwimmerin
 Marco Bortolotti (* 1991), italienischer Tennisspieler
 Martina Bortolotti, italienische Sopranistin
 Martino Hammerle-Bortolotti (* 1969), österreichischer Opern- und Konzertsänger, Arrangeur, Musikforscher und Übersetzer
 Mirko Bortolotti (* 1990), italienisch-österreichischer Rennfahrer